

Toponyme 

 Viale est une commune italienne dans le Piémont.
 Le Château Viale est un château situé à Kpalimé, chef-lieu de la préfecture du Kloto au Togo.

Patronyme 

 Frédéric Viale (né en 1977), musicien et compositeur français ;
 Guido Viale (né en 1943), économiste et écrivain italien ;
 Julien Viale (né en 1982), footballeur français ;
 Lia Correa Morales de Espinosa-Viale (1893-1975), peintre argentine ;
 Michele Viale-Prelà (1799-1860), archevêque et cardinal italo-français ;
 Raimondo Viale (1907-1984), prêtre catholique italien ;
 Salvatore Viale (1787-1861), écrivain, poète et magistrat corse d'origine italienne.